Municipio de Current puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Current (condado de Dent, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dent.
 Municipio de Current (condado de Texas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Texas.